

Старе Чапле — село в гміні Тшебель Жарського повіту Любуського воєводства
 Старе Чапле — село в гміні Ключборк Ключборського повіту Опольського воєводства
 Старе Чапле — село в гміні Стенжиця Картузького повіту Поморського воєводства